Dit is een lijst van planetoïden 23501-23600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (23501) - || 1992 CK1|| 12 februari 1992 || O. A. Naranjo, J. Stock
|-
| (23502) - || 1992 DE3|| 25 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (23503) - || 1992 DD4|| 29 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (23504) Haneda || 1992 EX || 7 maart 1992 || T. Seki
|-
| (23505) - || 1992 EB4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (23506) - || 1992 EC8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (23507) - || 1992 EQ13|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (23508) - || 1992 ET14|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (23509) - || 1992 HQ3|| 30 april 1992 || Spacewatch
|-
| (23510) - || 1992 PA2|| 4 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (23511) - || 1992 PB2|| 4 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (23512) - || 1992 PC3|| 6 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (23513) - || 1992 PZ3|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (23514) Schneider || 1992 RU || 2 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (23515) - || 1992 RF2|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (23516) - || 1992 RK2|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (23517) - || 1992 RO3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (23518) - || 1992 SP1|| 20 september 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (23519) - || 1992 SG13|| 23 september 1992 || E. F. Helin
|-
| (23520) Ludwigbechstein || 1992 SM26|| 23 september 1992 || F. Börngen
|-
| (23521) - || 1992 US1|| 21 oktober 1992 || S. Otomo
|-
| (23522) - || 1992 WC9|| 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (23523) - || 1993 AQ || 13 januari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (23524) Yuichitsuda || 1993 BF3|| 23 januari 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (23525) - || 1993 FS22|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (23526) - || 1993 FJ32|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (23527) - || 1993 FD37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (23528) - || 1993 FQ38|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (23529) - || 1993 FR45|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (23530) - || 1993 FV45|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (23531) - || 1993 FN62|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (23532) - || 1993 JG1|| 14 mei 1993 || E. W. Elst
|-
| (23533) - || 1993 PU5|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (23534) - || 1993 QP3|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (23535) - || 1993 QL7|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (23536) - || 1993 QS9|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (23537) - || 1993 SA6|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (23538) - || 1993 TM15|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (23539) - || 1993 TU15|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (23540) - || 1993 TV19|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (23541) - || 1993 TU29|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (23542) - || 1993 TN30|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (23543) Saiki || 1993 UK || 16 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (23544) - || 1993 XW || 11 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (23545) - || 1994 AC || 2 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (23546) - || 1994 AV10|| 8 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (23547) Tognelli || 1994 DG || 17 februari 1994 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (23548) - || 1994 EF2|| 11 maart 1994 || K. J. Lawrence
|-
| (23549) Epicles || 1994 ES6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (23550) - || 1994 GK9|| 11 april 1994 || E. F. Helin
|-
| (23551) - || 1994 GO9|| 11 april 1994 || E. F. Helin
|-
| (23552) - || 1994 NB || 3 juli 1994 || E. F. Helin
|-
| (23553) - || 1994 PL4|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (23554) - || 1994 PJ11|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (23555) - || 1994 PP15|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (23556) - || 1994 PY25|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (23557) - || 1994 PU26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (23558) - || 1994 PW26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (23559) - || 1994 PD32|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (23560) - || 1994 RX8|| 12 september 1994 || Spacewatch
|-
| (23561) - || 1994 RM12|| 1 september 1994 || E. F. Helin
|-
| (23562) Hyodokenichi || 1994 TR1|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (23563) - || 1994 UP8|| 28 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (23564) Ungaretti || 1994 VX1|| 6 november 1994 || V. S. Casulli
|-
| (23565) - || 1994 WB || 23 november 1994 || D. di Cicco
|-
| (23566) - || 1994 WS1|| 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (23567) - || 1994 YG || 21 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (23568) - || 1994 YU || 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (23569) - || 1994 YF1|| 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (23570) - || 1995 AA || 1 januari 1995 || T. Kojima
|-
| (23571) Zuaboni || 1995 AB || 1 januari 1995 || M. Cavagna, E. Galliani
|-
| (23572) - || 1995 AS2|| 10 januari 1995 || T. Kojima
|-
| (23573) - || 1995 BG || 23 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (23574) - || 1995 BX || 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (23575) - || 1995 BE2|| 30 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (23576) - || 1995 DZ3|| 21 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (23577) - || 1995 DY8|| 24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (23578) Baedeker || 1995 DR13|| 22 februari 1995 || F. Börngen
|-
| (23579) - || 1995 EN5|| 2 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (23580) - || 1995 OZ2|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (23581) - || 1995 OE5|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (23582) - || 1995 QA3|| 31 augustus 1995 || T. Kobayashi
|-
| (23583) Křivský || 1995 SJ1|| 22 september 1995 || L. Šarounová
|-
| (23584) - || 1995 SB31|| 20 september 1995 || Spacewatch
|-
| (23585) - || 1995 SD53|| 28 september 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23586) - || 1995 TA1|| 13 oktober 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (23587) Abukumado || 1995 TE8|| 2 oktober 1995 || T. Seki
|-
| (23588) - || 1995 UX3|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (23589) - || 1995 UR6|| 23 oktober 1995 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (23590) - || 1995 UD34|| 21 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (23591) - || 1995 UP44|| 26 oktober 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (23592) - || 1995 UB47|| 27 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (23593) - || 1995 VJ || 2 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (23594) - || 1995 VJ2|| 13 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (23595) - || 1995 VR11|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (23596) - || 1995 WQ || 17 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (23597) - || 1995 WY4|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (23598) - || 1995 WL13|| 16 november 1995 || Spacewatch
|-
| (23599) - || 1995 XV || 12 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (23600) - || 1995 XC1|| 15 december 1995 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten